Влади́мир Миха́йлович Ку́рочкин
 Курочкин, Владимир Михайлович (1913—1941) — лётчик, Герой Советского Союза.
 Курочкин, Владимир Михайлович (1926—1999) — российский учёный в области информатики.